Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 2016 прошли с 6 по 20 августа. Спортсмены разыграли восемнадцать комплектов медалей: 4 в шоссейных велогонках, 10 в трековых и по 2 в маунтинбайке и BMX.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Шоссейные гонки

Трековые гонки

Мужчины

Женщины

Маунтинбайк

BMX

Квалификация

Ссылки 
 Велоспорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 (шоссейные гонки)
 Велоспорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 (трековые гонки)
 Велоспорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 (маунтинбайк)
 Велоспорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 (BMX)